Футбольный клуб «Ашхабад» () — туркменский футбольный клуб из столицы страны. Основан в 2006 году. «Ашхабад» два раза становился чемпионом Туркмении и один раз выигрывал Суперкубок Туркмении. Домашний стадион — «Ниса».

История 
Первый сезон в чемпионате Туркмении клуб начал под руководством Али Гурбани. Однако уже в середине сезона наставник, после поражения от аутсайдера «Турана» из Дашогуза, был уволен.

На смену Гурбани пришёл Рахим Курбанмамедов, вместе с которым клуб завоевал бронзовые медали в 2006 году. На следующий год Курбанмамедов привёл команду в этом же сезоне к чемпионскому званию. Клуб завоевал право впервые представлять Туркмению в розыгрыше Кубка чемпионов Содружества-2008 и третьем по значимости азиатском клубном турнире — Кубке президента АФК.

В июле 2008 ФК «Ашхабад» взял суперкубок, переиграв в серии пенальти «Шагадам».

По окончании сезона 2008 клуб повторно завоевал чемпионский титул, и вновь под руководством Курбанмамедова.

В 2012 команда заняла последнее место в Чемпионате Туркмении, но сезон 2013 продолжила выступать в Высшей лиге по руководством Амана Кочумова.

В 2015 году после того как Аманклыч Кочумов перешел на работу в сборную Туркмении, клуб возглавил Тофик Шукуров. Команда завершила Чемпионат Туркмении на третьем месте.

В 2016 году после неудачного выступления команды в первой половине сезона, на пост главного тренера команды был приглашён тренер молодёжной сборной Туркмении Ахмед Агамурадов.

Достижения

Национальные 
 Чемпионат Туркмении по футболу
  Чемпион (2): 2007, 2008
  Бронзовый призёр (1): 2006, 2011, 2015
 Финалист Кубка Туркмении: 2011
 Суперкубок Туркмении: 2007

Главные тренеры 
 главный тренер с 2017 года по настоящее время Кочумов Аман Овезович

Известные игроки 
  Максим Казанков
  Руслан Мингазов
  Эльман Тагаев

Примечания

Ссылки 
 Футбол СНГ
 Страница футбольного клуба «Ашхабад» на «Гоу футбал»

Футбольные клубы Туркменистана
Спортивные клубы Ашхабада